Sonic the Hedgehog 2 (8 bit), computerspel uitgebracht voor de Master System en Game Gear
 Sonic the Hedgehog 2 (16 bit), computerspel uitgebracht voor de Mega Drive
 Sonic the Hedgehog 2 (film), een Amerikaans-Japanse komische avonturenfilm uit 2022

Zie ook 
 Sonic the Hedgehog (doorverwijspagina)